Psammetich (teils auch Psametik) ist der Name folgender Personen:

 Psammetich I. (reg. 664–610 v. Chr.), ägyptischer Pharao
 Psammetich II. (reg. 595–589 v. Chr.), ägyptischer Pharao
 Psammetich III. (reg. 526–525 v. Chr.), ägyptischer Pharao
 Psammetich IV. (reg. 486–484(?) v. Chr.), ägyptischer Rebellenkönig während der Regierungszeit des Dareios I.
 Psammetich V., gleichzusetzen mit Amyrtaios (reg. 404–399 v. Chr.), einem ägyptischen Pharao
 Psammetich (Tyrann) (reg. 585–582 v. Chr.), Tyrann von Korinth